2 miejscowości w Polsce: 
 Cichobórz – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Prochowice 
 Cichobórz – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów